Полиги́мния:
 Полигимния — в греческой мифологии муза торжественных гимнов.
 33 Полигимния — астероид в Солнечной системе.